Larvik Fotball foi um clube de futebol da Noruega fundado em 1999. Sua sede fica em Larvik.

Clubes de futebol extintos da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1999
Clubes de futebol extintos em 2005
Larvik